Barekamutyun (armeniska: Բարեկամություն) är en tunnelbanestation på Jerevans tunnelbana i Jerevan i Armenien. Den ligger i distriktet Kentron.

Tunnelbanestationen Barekamutyun öppnades den 7 mars 1981. Den har sitt namn efter Barekamutyunplatsen. Det betyder "vänskap'' eller  "familj" på armeniska.

Källor 
Denna artikel är baserad på artikeln Barekamoutioun (métro d'Erevan) på franskspråkiga Wikipedia.

Jerevans tunnelbana
Kentron